Ariel Levy peut désigner :

 Ariel Levy (1984-), un acteur chilien ;
 Ariel Levy (1974-), une écrivain féministe américaine.